Le PADI Discover Scuba Diving (DSD) est le programme d'initiation à la plongée sous-marine de l'organisation internationale PADI.

Les participants doivent être âgés de 10 ans au moins, et renseigner au préalable un simple questionnaire médical.

Le programme comprend :
 une plongée en piscine ou milieu protégé (profondeur maximale 6 mètres)
 une plongée optionnelle en milieu naturel (profondeur maximale 12 mètres)

Le programme est dirigé par un Instructeur PADI ou un PADI Discover Scuba Diving Leader (cf. PADI Divemaster)

Niveau de plongée